Por Murfreesboro pode estar à procura de:
Murfreesboro (Tennessee)
Murfreesboro (Arkansas)
Murfreesboro (Carolina do Norte)
Batalha de Murfreesboro

Desambiguação